

Geografia
Stati Uniti d'America
 Almira – township della Contea di Benzie, Michigan
 Almira – città della Contea di Lincoln, Washington

Musica
 Almira – opera di Georg Friedrich Händel

Onomastica
 Almira – variante del nome proprio Edelmira